LER steht für:
 Label Edge Router, siehe Multiprotocol Label Switching
 Land Equivalent Ratio, Kennzahl für die Ertragsberechnung in Mischkulturen
 Landeselternrat
 Landkreis Leer, Deutschland (Kfz-Kennzeichen)
 Laser Airlines, eine venezolanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde, Unterrichtsfach im Land Brandenburg
 die brasilianische Liga der Revolutionären Strategie
 London Electric Railway, ehemalige Londoner U-Bahn-Gesellschaft

Abkürzung